Op de Olympische Winterspelen 2006 in Turijn werden 252 medailles uitgereikt. In de eerste tabel op deze pagina staat het medailleklassement. Het IOC stelt officieel geen medailleklassement op, maar geeft desondanks een medailletabel ter informatie. In het klassement wordt eerst gekeken naar het aantal gouden medailles, vervolgens de zilveren medailles en tot slot de bronzen medailles.

In de tabel heeft het gastland een blauwe achtergrond. Het grootste aantal medailles in elke categorie is vetgedrukt.

Atleten met meer dan één medaille
In totaal wisten 61 sporters meer dan één medaille in de wacht te slepen.

Medaillespiegel